Ленд-арт (от  — ландшафт и искусство) — направление в искусстве, возникшее в США в конце 1960-х годов, в котором создаваемое художником произведение было неразрывно связано с природным ландшафтом. Работы лэнд-арта не были по отношению к ландшафту внешними или привнесёнными, последний использовался скорее как форма и средство создания произведения. Часто работы выполнялись на открытом и удалённом от населённых мест пространстве, в котором оказывались предоставленными самим себе и действию природных сил.

История 

Лэнд-арт необходимо расценивать как художественный протест против привычной искусственности, пластмассовой эстетики и безжалостной коммерциализации искусства в Америке конца 1960-х. Мастера лэнд-арта не рассматривали стандартные художественные площадки, как музеи или галереи, в качестве демонстрации своей эстетической деятельности, ведь они создавали настолько монументальные пейзажные проекты, что их невозможно было сопоставить с традиционной транспортабельной скульптурой или же с коммерческим рынком искусства в принципе. Вдохновением для лэнд-арта послужили не только такие направления искусства, как минимализм и концептуализм, но также и модернистские движения, такие как Де Стайл, кубизм и работы Константина Бранкузи и Йозефа Бойса. Многие художники, сейчас неразрывно связанные с лэнд-артом, ранее были увлечены направлениями перечисленными выше. К примеру, дизайн Исаму Ногути 1941 года для Очерченной Детской Площадки (Contoured Playground) в Нью Йорке, можно считать исключительным ранним образцом лэнд-арта, даже при том, что сам художник никогда не называл свою работу «лэнд-артом», а просто «скульптурой». Но все же, в наши дни его влияние на современный лэнд-арт, ландшафтную архитектуру и экологическую скульптуру неоспоримо и очевидно.

Алан Сонфист является пионером альтернативного подхода к работе с природой и культурой, которую он начал в 1965 году, возвратив историческую природу и экологически устойчивое искусство в Нью-Йорк. Его самая вдохновенная работа это «Пейзаж Времени» (Time Landscape), природный лес, который он привил в Нью Йорке. Он также создал несколько других «Пейзажей Времени» по всему миру, таких как «Круги Времени» во Флоренции, демонстрирующих историческое использование земли в этом регионе Италии, и другая работа недавнего времени в Музее и Парке Скульптур Кордовы, под Бостоном. По словам критика Барбары Роуз, пишущей в Artforum в 1969 году, она была разочарована превращением искусства в товар, и навязанностью художеств в галереях. В 1967 искусствовед Грэйс Глуек, пишущая в Нью-Йорк Таймс, объявила, что первый образец искусства «в земле» был сделан Дугласом Лейчтером и Ричардом Сабой в Школе Живописи и Скульптуры Skowhegan. Внезапное появление лэнд-арта в 1968 может быть расценено, как ответ поколения художников (большинству из них не было и тридцати) обостренной политической активности того года, а также появившемуся экологическому движению и борьбе за права женщин.

Движение началось в октябре 1968 года с выставки «Земных Работ» в галерее Dwan в Нью-Йорке. В феврале 1969 Виллоуби Шарп курировал «Земную выставку» в Музее Искусства Эндрю Диксона Уайта, в Корнеллском университете. На выставке были представлены: Уолтер Де Мария, Ян Диббетс, Ханс Хээк, Майкл Хейзер, Нил Дженни, Ричард Лонг, Дэвид Медалла, Роберт Моррис, Деннис Оппенхейм, Роберт Смитсон и Гантэр Уекер. Выставка была организована Томасом В. Ливиттом. Гордон Матта-Кларк, живший в то время недалеко от университета был приглашен Шарпом помочь художникам в «Земном Искусстве».

Возможно, самым известным художником, который работал в этом жанре, был американец Роберт Смитсон, чье эссе 1968 года «Осаждение разума: земляные проекты» послужило критической основой для движения как реакции на отход модернизма от социальных вопросов, по словам критика Клемента Гринберга. Его самая известная работа (и, вероятно, самый известный проект лэнд-арта) — это Спиральная дамба (1970): Смитсон скомпоновал камни, землю и морские водоросли, сформировав длинный (1500-футовый) причал спиральной формы, выходящий в Большое Соленое озеро в северной Юте, США. Доступность работы для обозрения зависит от переменчивого уровня воды: однажды пристань полностью скрылась из вида, чтобы потом снова появиться из-под воды.

Зеркало Гравия Смитсона с Трещинами и Пылью (1968) является редким примером лэнд-арта, существующего в галерее, а не на природе. Этот объект искусства состоит из груды гравия, расположенного около частично зеркальной стены галереи. В простоте его форм и вниманию к самим материалам угадывается дух минимализма, как и в других произведениях лэнд-арта. Здесь также угадывается связь с Arte Povera в использовании материалов, которые традиционно рассматривают как «лишенные художественного вкуса» или «бесполезные». Итальянец Джермано Челант, основатель Arta Povera, был одним из первого пособников лэнд-арта.

«Художники Земли» чаще всего американцы, наряду с другими выдающимися художниками в этой области, таких как Карл Андре, Элис Эйкок, Уолтер Де Мария, Ханс Хээк, Майкл Хейзер, Нэнси Холт, Деннис Оппенхейм, Эндрю Роджерс, Чарльз Росс, Роберт Смитсон, Алан Сонфист и Джеймс Террелл. Террелл начал работу в 1972 над возможно крупнейшим лэнд-артом настоящего времени, изменив землю, окружающую потухший вулкана Кратер Родена в Аризоне. Возможно, самыми выдающимися не американскими художниками являются британцы Крис Дрери, Энди Голдсуорти, Питер Хатчинсон, Ричард Лонг и австралиец Эндрю Роджерс.

Некоторые проекты художников Христо и Жанны-Клода (они известны обертыванием памятников, зданий и пейзажей в ткани) также считали лэнд-артом, хотя сами художники считают это неправильным. Понятие Йозефа Бойса 'социальной скульптуры' сильно повлияло на 'Лэнд-арт', и в его '7000 Eichen', проекте 1982 года, в котором он задумал посадить 7000 Дубов, есть много общих черт процессам 'Лэнд-арта'. «Ритмы Жизни» Роджерса — самый большой предпринятый проект лэнд-арта на данный момент. Цепь каменных скульптур, или «геоглифов» по всему миру, протянутая в 12 разрозненных экзотических местоположениях (начиная от мест, которые располагаются ниже уровня моря и до высот 4,300 м / 14,107 футов). В каждом месте планируется расположить от трёх скульптур (от 40 000 м²/430 560 фут²).

В 1979 году латиноамериканский философ и художник, знаменитый своими работами в области лэнд-арта, Эдуардо Сангвинетти, представил свои «Скульптуры в Земле». Они были расположены на природе, и через некоторое время начали функционировать, поскольку растения и животные сделали свои дома в той особой «topos», в пустыне Ла-Пампа. Позже они выработали определённую систему, помогающую классифицировать запахи и цвета, таким образом претворяя в жизнь оригинальную идею художника, который был в то время поглощен сельской местностью и её зеркальной радиацией… В его выступлении на тему лэнд-арта «Solum» (1987) идет речь о зооморфологии той лошади, которая значительно обольщает аудиторию Культурного Центра Реколета (бывший Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires).

«Amarillo Total» — имя той лошади, не только предотвратило экологический удар, но также и выставило напоказ моделей, полностью раскрашенных нашим художником, их голые накрашеные тела представляют нам живопись красками, изготовленными из пигментов земли и растений. В эссе Сангвинетти «Альтер эго» (1986), он сказал: "Спонтанная деятельность в природе… В природе есть тип непосредственной деятельности. Это понятие не существует в культурном человеке, и если это действительно чувствуется в детях, то это лишь походит на слабое воспоминание о примитивном уме… Следовательно я думаю, что выживание осознания сверхъестественного в природе, во всех работах Лэнд-арта, должно быть вещью, которая ´оживляет Все´.

Художники, посвятившие себя лэнд-арту, в Америке положились главным образом на богатых покровителей и частные фонды, с помощью которых они спонсировали свои зачастую весьма дорогостоящие проекты. С внезапным экономической рецессией в середине 1970-х приток денег из подобных источников в основном остановился. Со смертью Роберта Смитсона в авиакатастрофе в 1973 году движение потеряло одного из своих самых важных глав и постепенно исчезло. Чарльз Росс продолжает работать над Звездным проектом Оси, который он начал еще в 1971 году. Майкл Хейзер продолжает свою работу над Городом, и Джеймс Террелл продолжает работать над проектом Кратера Родена. В большинстве отношений 'Лэнд-арт' стал частью господствующего общественного искусства, и во многих случаях термин «Лэнд-арт» используется некорректно, чтобы определить любой другой вид искусства на природе даже при том, что он может быть совершенно не связан с первоначальной задумкой.

Лэнд-арт в России 
Крупнейшей площадкой в современной России стала деревня в Калужской области Никола-Ленивец, куда приезжают лэнд-артисты со всей России, а также из зарубежных стран. В этом ключе нельзя не упомянуть Николая Полисского.С 2000 года он является создателем крупных арт-объектов в природной среде из естественных материалов, наряду с крестьянами — жителями деревни Никола-Ленивец, которую Полисский выбрал своей главное площадкой для творчества. Его первый проект — «Снеговики» создан на территории Никола-Ленивца в 2000 году и представлял собой войско из 220 снеговиков, стоящих на берегу реки Угры. За «Снеговиками» последовали другие монументальные объекты из природных материалов — сена, дерева, лозы — «Сенная башня», «Дровник», «Медиа башня», «Маяк» и другие. С 2006 года в Никола-Ленивце проходит фестиваль «АрхСтояние», зачинщиком которого выступил Полисский, и в деревне начинают появляться работы различных авторов, в том числе и зарубежных.

В 2017 в Новосибирске прошёл первый ежегодный фестиваль Лэнд Арт Сибири. Проект направлен на ознакомление широкой публики с данным направлением. Основной концепцией фестиваля стало создание объектов Лэнд Арта в центре города-миллионика. Несколько команд флористов и дизайнеров в течение недели работают над своими арт-объектам. Во время фестиваля проходит онлайн голосование за самый лучший проект.

Цитаты 
Николай Полисский, 2009:

Основные представители 

 Роберт Смитсон
 Ричард Лонг
 Христо
 Герман де Врайс
 Вальтер де Мария
 Майкл Хейзер
 Ана Мендьета
 Хамиш Фултон
 Энди Голдсворти
 Яцек Тылицки
 Николай Полисский
 Ричард Шиллинг

Литература 
 Lawrence Alloway, Wolfgang Becker, Robert Rosenblum et al., Alan Sonfist, Nature: The End of Art, Gli Ori,Dist. Thames & Hudson Florence, Italy,2004 ISBN 0-615-12533-6
 Max Andrews (Ed.): Land, Art: A Cultural Ecology Handbook. London 2006 ISBN 978-0-901469-57-1
 John Beardsley: Earthworks and Beyond. Contemporary Art in the Landscape. New York 1998 ISBN 0-7892-0296-4
 Suzaan Boettger, Earthworks: Art and the Landscape of the Sixties. University of California Press 2002. ISBN 0-520-24116-9
 Amy Dempsey: Destination Art. Berkeley CA 2006 ISBN 978-0-520-25025-3
 Michel Draguet, Nils-Udo, Bob Verschueren, Bruseels: Atelier 340, 1992
 Jack Flam (Ed.). Robert Smithson: The Collected Writings, Berkeley CA 1996 ISBN 0-520-20385-2
 John K. Grande: New York, London. Balance: Art and Nature, Black Rose Books, 1994, 2003 ISBN 1-55164-234-4
 Eleanor Heartney, Andrew Rogers Geoglyphs, Rhythms of Life, Edizioni Charta srl, Italy, 2009 ISBN 978-88-8158-712-4
 Robert Hobbs, Robert Smithson: A Retrospective View, Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg / Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University,
 Jeffrey Kastner, Brian Wallis: Land and Environmental Art. Boston 1998 ISBN 0-7148-4519-1
 Lucy R Lippard: Overlay: Contemporary Art and the Art of Prehistory. New York 1983 ISBN 0-394-51812-8
 Udo Weilacher: Between Landscape Architecture and Land Art. Basel Berlin Boston 1999 ISBN 3-7643-6119-0
 Edward Lucie-Smith (Intro) and John K. Grande: Art Nature Dialogues: Interviews with Environmental Artists, New York 2004 ISBN 0-7914-6194-7
 David Peat & Edward Lucie-Smith (Introduction & forward) Dialogues in Diversity, Italy: Pari Publishing, 2007, ISBN 978-88-901960-7-2
 Gilles A. Tiberghien: Land Art. Ed. Carré 1995

Примечания

См. также 
 Геоглиф
 Надписи из деревьев

Ссылки 
 Николай Полисский и лэнд-арт
 Лэнд-арт на сайте «Василий Поленов»
 Лэнд-арт композиции Эндрю Роджерса из цикла «Ритмы жизни», скульптурный парк «Время и Пространство» в Турци (Каппадокия)
 OBSART | Observatoire du Land Art
 Лекция Ирины Кулик в Музее «Гараж». Майкл Хейзер — Ричард Лонг

Течения и направления в современном искусстве